John Banister ist der Name folgender Personen:

* John Banister (Mediziner) (1540–1610), englischer Mediziner 
 John Banister der Ältere (1630–1679), englischer Violinist und Komponist 
 John Banister (Botaniker) (1650–1692), englischer Botaniker und Entomologe
 John Banister der Jüngere (1662–1736), englischer Violinist und Komponist 
 John Banister (Jurist) (1734–1788), US-amerikanischer Rechtsanwalt